Глуховская — женская форма русской фамилии Глуховский, и топоним.

Известные носители  Глуховская, Анастасия Васильевна — Герой Социалистического Труда.
 Глуховская, Марина Витальевна — режиссёр театра и кино.

Топоним 
 Глуховская — село станции в Белебеевском районе Башкортостана.
 Глуховская — железнодорожная станция Куйбышевской железной дороги.